Schellack bezeichnet:
 Schellack, harzige Substanz

Schellack ist der Name folgender Personen:
 Jessica Schellack (* 1965), deutsche Drehbuchautorin und Fernsehreporterin
 Jürgen Schellack alias Jürgen Roland (1925–2007), deutscher Regisseur

Siehe auch:
 Schellackplatte
 Schellackseife
 Shellac, US-amerikanische Post-Hardcore-Band